Abborresjön kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Abborresjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (4,18 ha)
Abborresjön, Västergötland, sjö i Ale kommun,  (9,47 ha)
Lilla Abborresjön, sjö i Tranemo kommun, 
Stora Abborresjön, sjö i Tranemo kommun, 
Abborresjön (Hede socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun, 
Abborresjön (Herrestads socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (1,5 ha)
Abborresjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (3,98 ha)

Se även
Abborrsjön
Abborrasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn